Burlington, ciutat de l'estat de Vermont (Estats Units) capital del comtat de Chittenden.
 Burlington (Carolina del Nord)
 Burlington (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Burlington (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Burlington (Dakota del Nord)
 Burlington (Illinois)
 Burlington (Indiana)
 Burlington (Iowa)
 Burlington (Kansas)
 Burlington (Kentucky)
 Burlington (Maine)
 Burlington (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Burlington (Nova Jersey)
 Burlington (Ohio)
 Burlington (Oklahoma)
 Burlington (Pennsilvània)
 Burlington (Washington)
 Burlington (Wisconsin)
 Burlington (Wyoming)
 Burlington Junction, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 South Burlington, població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 West Burlington, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.